Lemperle ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Lemperle (* 1936), deutscher plastischer Chirurg
 Hermann Lemperle (1906–1983), deutscher Kunsthistoriker und Leichtathlet
 Tim Lemperle (* 2002), deutscher Fußballspieler